Бернд Шторк (нім. Bernd Storck, нар. 25 січня 1963, Герне) — німецький футболіст.
 Ірина Шторк (ест. Irina Štork; *7 квітня 1993, Таллінн, Естонія) — естонська фігуристка.